Comitatul Delta sau Delta County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Delta County, Colorado 
 Delta County, Michigan 
 Delta County, Texas